A TV Cidade de Joaçaba, foi uma emissora de TV Fechada, abrangia as cidades de Joaçaba e Luzerna, que compõe o Vale do Rio do Peixe, no estado de Santa Catarina, estando disponível para o sistema de TV a Cabo da Transcabo TV, como Canal 12. A emissora também transmitia sua programação para todo o mundo, através do streaming – sistema de transmissão simultânea ao vivo, via internet pelo seu site.

No inicio da década de 90, entrou no ar pela então NET Joaçaba como Canal 21, e era administrada pela VMS Vídeo Produções. Por um curto período se chamou TV On e por fim, TV Cidade.

No dia 21 de Agosto de 2012 a emissora mudou para o Canal 12 da Transcabo TV por determinação da operadora, deixando assim após tantos anos o Canal 21. No mesmo ano, em 8 de outubro, a emissora mudou sua logomarca e identidade visual. No mesmo dia se tornou emissora afiliada a Ulbra TV para região meio-oeste catarinense.

Em 2014, a emissora deixou de ser afiliada da Ulbra TV e tornou-se afiliada da Rede União. Poucos meses depois a Unifique adquiriu as operações da Transcabo TV, e a TV Cidade saiu do line-up da nova operadora, consequentemente, saindo do ar.

Grade de programação
Durante quase duas década de existência, varias produções próprias e independentes passaram pela grade de programação da TV Cidade. Muitos focando Joaçaba, Herval d'Oeste, Luzerna e a região meio-oeste catarinense, e outros, nível estadual e nacional.

Programas Locais 

 Jornal Cidade Notícias: Foi sempre o carro chefe da programação nas diversas fases da emissora. Até grandes nomes do Jornalismo local e estadual passaram por sua apresentação.
 Cidade Esporte / CN Esporte: Cobertura esportiva regional que primeiramente era um programa da grade, com a apresentação de Gustavo Deon, e posteriormente se tornou um quadro dentro do Cidade Notícias, chamando CN Esporte e sendo apresentado por Oliveira Junior. Cobria todas as modalidades esportivas da região, principalmente os jogos do extinto time de futebol de Joaçaba, o Joaçaba Atlético Clube , Campeonatos de Futsal, Vôlei e as corridas do Campeonato Catarinense de automobilismo no autódromo Cavalo de Aço de Joaçaba.
 Espaço Livre: Programa que também sempre esteve presente na grade da emissora, fazia a cobertura de Festas, Shows e eventos culturais da região. 
 Feminina: Outra produção executada em todas as fases da TV Cidade, tinha as mulheres de todas as idades como público-alvo, visitava lojas, especialistas e feiras do segmento, trazendo sempre as tendências dos mais diversos segmentos femininos. 
 Papo Saudável: Programa informativo que entrevistava médicos e outros especialistas das mais diversas áreas da saúde. 
 Discussão Regional: Atração em forma de debate, que debatia, através de entrevistas com convidados no estúdio, a política e o desenvolvimento social e econômico do meio-oeste catarinense. 
 Especial TV Cidade: Semanalmente durante o intervalo comercial da programação, trazia os últimos acontecimentos importantes e relevantes da sociedade de Joaçaba e Região, nas mais diversas áreas e setores de empreendimentos e serviços. Era exibido em forma de programete, geralmente patrocinado.
 A Oração da Ave Maria: Programete que geralmente possuía cinco minutos de duração, que de Segunda a Sexta trazia uma mensagem espiritual e motivacional diferente. Apresentado pelos párocos da Paróquia Santa Terezinha de Joaçaba.
 A Igreja que se Renova: Ia ao ar nos finais de semana, exibia eventos, assuntos específicos, novidades e programação semanal da Paróquia Santa Terezinha de Joaçaba. Apresentado pelos párocos locais.
 Clip TV: Clipes das bandas locais e nacionais.
 A Viola e a Saudade
 Programa Joana Figueiredo 
 Tombo da Bergamota 
 Discos do Bolinha
 Programa Roberto Garayo

Programas Terceirizados 
A emissora sempre possuiu parcerias com diversas produções estaduais e até nacionais, que complementavam a grade de programação:
 Sport Machine
 Alcir Bazzanela
 SC Agricultura
 HardSoft - Informática na TV
 Evangeliza Show
 Stay Heavy

Eventos Transmitidos
Durante sua existência, cobriu e transmitiu eventos importantes como a Romaria Frei Bruno, Desfile das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval d'Oeste  e o JASC.

Abrangência
A TV Cidade era transmitida pela Transcabo TV Joaçaba que atuava no estado de Santa Catarina nas cidades de Lages, Joaçaba, Concórdia e Jaraguá do Sul, juntas somavam mais de 10 mil assinantes. Através do Canal 12, chegava a mais de 4.500 domicílios na cidade de Joaçaba e 1.300 domicílios na cidade de Luzerna. Também era transmitia pelo site da emissora. Hoje em dia, grande parte de seu acervo pode ser encontrado no canal do YouTube da emissora, que ainda está no ar.

Ligações externas
 

Mídia de Joaçaba
Canais de televisão de Santa Catarina
Luzerna
Emissoras da Rede União